Меч в камне может означать:
 Меч в камне — меч короля Артура, доказавший его право на трон. Встречается вариант его имени — Кларент (Clarent). Не путать с Экскалибуром, вторым мечом Артура, полученным им из рук Владычицы Озера.
 «» — повесть Теренса Уайта 1938 года из серии «Король былого и грядущего», рассказывающая о короле Артуре.
 «Меч в камне» — мультфильм, экранизация повести Уайта от студии Disney 1963 года.
 «Меч в камне» — предстоящий фильм.

См. также 
 Мечи в камне — памятник в Норвегии.